

Sciences et techniques 
 En géologie, une enclave est un objet géologique situé à l'intérieur d'un autre mais d'origine différente. Il existe des enclaves de toutes tailles :
 en cartographie, une enclave (ou une boutonnière) est une portion de socle relativement ancien qui affleure au milieu de terrains de couverture plus jeunes (par exemple, à la suite de l'érosion de la crête d'un anticlinal) ;
 en pétrographie, une enclave (ou un xénolithe) est une roche (ou un groupe de roches) étrangère à la masse rocheuse qui l'environne ;
 en minéralogie, une enclave, alors plutôt appelée inclusion, est un petit cristal, une goutte de liquide (ou de verre), une bulle de gaz ou une petite poche — pouvant contenir du gaz, du liquide (ou du verre) et des cristaux — qui se trouve emprisonné à l’intérieur d’un minéral.

Sciences humaines et sociales 
 En géographie humaine :
 une enclave est une portion de territoire sous la souveraineté d'un pays mais séparée de son territoire principal par une partie du territoire d'un ou plusieurs autres pays ;
 une enclave linguistique, ou îlot linguistique, est une zone linguistique complètement délimitée par une frontière linguistique.
 On dit aussi — de manière imagée — d'une zone géographique, d'un gisement minier, qu'ils sont enclavés quand ils sont dépourvus de moyens de transport efficaces avec l'extérieur.

Culture et société

Cinéma 
 Enclave est un film serbe de 2015, réalisé par Goran Radovanovic.

Entreprises et produits 
 Buick Enclave est un SUV de Buick.

Jeux vidéo 
 Enclave est un jeu vidéo d'action sorti en 2002 sur Xbox et en 2003 sur Windows, puis en 2012 sur Wii sous l'appellation Enclave: Shadows of Twilight.
 L'Enclave est une organisation secrète dans les jeux vidéo Fallout 2 et Fallout 3.

Littérature et bande dessinée 
 Enclave est un livre de science-fiction écrit par , paru en 2011.
 L'Enclave est une équipe de savants dans les éditions Marvel Comics.

Monuments 
 L'Orchid Enclave est un gratte-ciel situé à Bombay (Maharashtra, Inde).
 La Solomon Enclave est un groupe de trois maisons situées dans le comté de Porter (Indiana,  États-Unis), inscrites au Registre national des lieux historiques.

Sports 
 En hockey sur glace, l'enclave est une zone de la patinoire.

Toponyme 

 L'Enclave-de-la-Martinière, une ancienne commune des Deux-Sèvres (région Nouvelle-Aquitaine), fusionnée en 1973 avec Saint-Léger-lès-Melle sous le nom de Saint-Léger-de-la-Martinière ;
 L'Enclave-du-Bourg, une ancienne commune (avant 1789-1794) de la Creuse (région Nouvelle-Aquitaine), absorbée par Le Grand-Bourg.